Codex Washingtonensis steht für folgende Handschriften:

Altes Testament:
 Washington Manuscript I, Deuteronomium und Josua, griechisch
 Zwölfprophetenkodex von Washington, zwölf kleine Propheten, griechisch

Neues Testament:
 Codex Washingtonianus (Unzial 032), Evangelien, griechisch
 Codex Freerianus (Unzial 016), Paulusbriefe, Hebräerbrief, griechisch